Naselje u Srbiji:
 Gornja Trepča (Čačak, Srbija), naselje u općini Čačak

Naselje u Crnoj Gori:
 Gornja Trepča (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić